Eikenberry ist der Familienname von:

 Jill Eikenberry (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Karl Eikenberry (* 1951), US-amerikanischer General und Diplomat
 Ken Eikenberry, US-amerikanischer Politiker